Un pirometru ceramic, indicator piroscopic, indicator pirometric sau con pirometric este un corp în formă de trunchi de piramidă, dintr-un material ceramic care se înmoaie după un anumit timp la o anumită temperatură, servind ca indicator de regim termic la arderea materialelor ceramice.

Primele indicatoare de acest tip au fost concepute în Germania de Hermann August Seger, motiv pentru care mai sunt cunoscute drept conuri Seger. În afară de acestea, actual există mai multe tipuri: conuri ISO, conuri Orton (SUA) și conuri H.P.C., caracteristicile lor fiind precizate în ISO 1146:1988

Descriere 
„Conurile mici” au formă de trunchi de piramidă triunghiulară foarte alungită, având baza mare tăiată puțin înclinat, la 8º. Laturile bazei mari sunt de 8,0 , 8,0 și 7,8 mm, cele ale bazei mici de 2,0 , 2,0 și 1,9 mm și înălțimea de 30 mm. „Conurile mari” (conurile Orton clasice), au laturile bazei mari de 17 mm, ale bazei mici de 6,5 mm și înălțimea de 58 mm.
Conurile sunt confecționate din diferite amestecuri de caolin, de exemplu caolin de Zettlitz, cuarț, feldspat și fondanți ceramici. Se fac seturi în care fiecare con are o altă compoziție, ca urmare se topește la o altă temperatură, temperatura de control, treptele fiind în general de 20. Domeniul acoperit este de 600 – 2000 ºC.

Viteza de încălzire este importantă, conurile se topesc la temperatura de control dacă sunt încălzite cu o viteză de 2,5 ºC/min, respectiv la 1 ºC/min,
Ca urmare, ele nu sunt simple indicatoare de temperatură, ci indică o „temperatură echivalentă”, noțiune perfect adaptată necesităților arderii ceramicii.

Se consideră că s-a atins temperatura de control dacă conul se înmoaie și vârful său se îndoaie până atinge suprafața de bază pe care este așezat. Dacă nu-și schimbă forma se consideră că nu s-a atins temperatura de control, iar dacă conul s-a topit și s-a așternut pe suport se consideră că temperatura de control a fost depășită.

Utilizare 
De obicei se folosesc în seturi de câte trei, unul pentru temperatura dorită, al doilea cu o treaptă de temperatură mai puțin, iar al treilea cu o treaptă de temperatură mai mult. La o ardere corectă primul trebuie să se îndoaie, al doilea să se topească, iar al treilea să nu-și schimbe forma.

Dacă se suspectează o neuniformitate a câmpului de temperatură din cuptor, de obicei pe verticală, se plasează câte trei seturi, unul jos, unul la mijloc și unul sus.

La cuptoarele actuale, cu temperatura reglată electronic, conurile pirometrice servesc ca element de verificare a bunei funcționări a aparaturii electronice.

Note

Bibliografie 
 Dodd, A. and Murfin, D. (ed.) (1994) Dictionary Of Ceramics. 3rd edition. Institute of Materials. Woodhead Publishing Limited, Cambridge. ISBN 0-901716-56-1.
 Hamer, Frank and Hamer, Janet (1991). The Potter's Dictionary of Materials and Techniques. Third edition. A & C Black Publishers, Limited, London, England. ISBN 0-8122-3112-0.

 Role of August Hermann Seger in the development of silicate technology. Lange P. Ceram. Forum Int./Ber. DKG 68,No.1/2,1991

 The Seger Cone: 100 years old. Osterr. Keram. Rundsch. 23, (9/10), 9

 100 years ‘Seger Cone’. Joger A. Silikattechnik 36, (12), 400, 1985

Legături externe 
 Temperature equivalents table  & description of Nimra Cerglass pyrometric cones. 
 Temperature equivalents table & description of Orton pyrometric cones. 
 Temperature equivalents table of Seger pyrometric cones.

Ceramică
Termometre